«Мьюту наносит ответный удар» () — аниме режиссёра Кунихико Юямы:
 «Мьюту наносит ответный удар» — фильм 1998 года, первая полнометражка из серии о Покемонах.
 «Покемон: Мьюту наносит ответный удар — Эволюция» — фильм 2019 года, ремейк фильма 1998 года.